Акмолинский лагерь жён изменников Родины (А. Л. Ж. И. Р.) — разговорное название 17-го женского лагерного специального отделения Карагандинского ИТЛ в Акмолинской области, Казахстан (1938—1953).

Крупнейший советский женский лагерь, один из многих «островов» «Архипелага ГУЛАГ». Название связано с составом заключённых, значительная часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486 как ЧСИРы — «члены семей изменников Родины».
Существовало и другое разговорное название лагерного отделения — «26-я точка», так как лагерь располагался в 26-м посёлке трудопоселений (сейчас село Акмол (бывшая Малиновка) Акмолинской области Казахстана).

В 1938 году в лагере находилось около 8 тысяч заключённых женщин, в том числе 4500 ЧСИР. Ещё около 1500 ЧСИР находилось в других отделениях Карлага.

История лагеря 

Создан на основе приказа Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР от 15 августа 1937 года в населённом пункте Акмол (Малиновка), юго-западнее города Акмолинск (ныне — город Астана, столица Республики Казахстан) как отделение Карагандинского лагеря (КарЛАГ). В соответствии с постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года для членов «семей изменников Родины» было установлено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет или ссылка в дальние районы Сибири на 5 лет. Лагерь «АЛЖИР» занимал территорию в 30 га. Имелось несколько отделений в Карагандинской и Акмолинской области.

В 1931 году на месте будущего АЛЖИРа было образовано спецпоселение № 26 для спецпереселенцев, высланных из Саратовской области. В дальнейшем сюда привозили спецпереселенцев из других местностей СССР: в 1932 году — из Белорусской ССР, через год — 54 семьи из Крыма, позднее к ним добавили семьи спецпереселенцев из МАССР и Украинской ССР.

Лагерь был открыт в начале 1938 года на базе 26-го посёлка трудопоселений как исправительно-трудовой лагерь «Р-17». Начиная с 10 января 1938 года в лагерь начали приходить эшелоны. В течение полугода отделение переполнилось, и руководство Карлага вынуждено было вначале временно распределять очередные этапы осуждённых ЧСИР по другим лаготделениям, а к осени создать ещё одно специальное отделение для ЧСИР — Спасское.

С 29 декабря 1939 года официально включён в структуру Карлага как «Акмолинское отделение Карагандинского исправительно-трудового лагеря» (до этого времени формально подчинялся непосредственно ГУЛАГу НКВД СССР).

В начале 1950 года лагерь «АЛЖИР» был ликвидирован, однако вплоть до реабилитации в 1958 году осуждённые не имели права возвращаться на прежнее место жительства. В 1953 году 17-е акмолинское лагерное отделение КарЛага было закрыто.

Начальники отделения 
 Бредихин, Александр Иосифович — в 1938 году
 Баринов, Сергей Васильевич — конец 1930-х — начало 1940-х.
 Юзипенко, Михаил Терентьевич — руководил в годы Великой Отечественной войны

Условия содержания заключённых 

В отличие от большинства лагерных отделений Карлага, 17-е отделение было обнесёно несколькими рядами колючей проволоки, были установлены вышки охраны. На территории лагеря располагалось озеро, заросшее камышом. Камыш служил для отапливания бараков зимой и для строительства летом.

Условия содержания не отличались от общих в Карлаге. Существовавший первые полтора года режим «особого лагерного отделения» накладывал дополнительные ограничения на заключённых. В частности, была запрещена переписка, было запрещено получение посылок, существовал запрет на работу по специальности. Тем не менее большинство женщин с «нужными» лагерю профессиями работали по специальности. Специалисты гуманитарного профиля (музыканты, поэты, учителя и т. д.), получившие на медицинской комиссии категорию «ТФ», работали на сельскохозяйственных полях и подсобными рабочими на стройке. Больные, немощные, старики и дети работали на вышивальной и швейной фабриках.

Отношение местного населения к заключённым 
По воспоминаниям, местное население с недоверием относилось к рассказам женщин-заключённых о причинах их заключения в лагерь. Хотя контакты местных жителей и заключённых были ограничены, но под строительство лагеря у местного населения изъяли значительную территорию. На этой территории было несколько казахских аулов и семь поселков с «европейским» населением (всего 4861 хозяйство с 21 979 жителями). Из-за строительства лагеря всё это население было переселёно в другие районы Карагандинской области. Часть скота, принадлежащего местным жителям, была изъята для нужд лагеря. Казахи подкармливали узниц сталинского лагеря куртом, который охранники ошибочно принимали за камни.

Дети в АЛЖИРе 
Некоторые женщины находящиеся в АЛЖИРе имели маленьких детей, которые находились в отдельном бараке — «мамкином доме», под присмотром няни (одной из заключённых лагеря). Матери могли находиться со своими детьми после работы. По достижении детьми трёхлетнего возраста, их отвозили в детские дома. Были среди заключённых и беременные женщины. За годы существования АЛЖИРа на его территории было рождено 1507 детей. Положение изменилось с началом 50-х годов, с 24 апреля 1951 года из советских мест заключения стали освобождать всех беременных женщин, и женщин имеющих в лагере детей, а также многих женщин имеющих детей находящихся вне лагеря.

Известные узницы 
Во время Великой Отечественной войны в лагере «АЛЖИР» содержалось более 8 тысяч женщин. Среди них — сестра маршала М. Н. Тухачевского, жена и дочь А. С. Енукидзе, жёны С. Сейфуллина, Б. Майлина, Т. Рыскулова, С. Кожанова, Т. Жургенова, Н. Нурмакова, С. Асфендиярова и многие другие.

 Андроникашвили, Кира Георгиевна — актриса, кинорежиссёр (жена Б. А. Пильняка. Княжна из рода Андрониковых).
 Арватова-Тухачевская, Елизавета Николаевна (сестра маршала М. Н. Тухачевского, жена Ю. И. Арватова, а также жёны его братьев — Мария Викентьевна и Зинаида Фёдоровна).
 Гольдштейн, Надежда Абрамовна (жена И. И. Либерберга).
 Ермекова, Дамеша Амирхановна (жена Т. К. Жургенова).
 Калинина, Екатерина Ивановна (жена М. И. Калинина).
 Колдомасова, Галина Владимировна — референт-переводчик, писательница (жена Г. И. Колдомасова).
 Крестинская, Вера Моисеевна (жена Н. Н. Крестинского).
 Ларина, Анна Михайловна (жена Н. И. Бухарина).
 Лисициан, Мария Вартановна — тренер по художественной гимнастике, главный тренер сборной СССР (1963—1971).
 Налбандян, Ашхен Степановна — мать Булата Окуджавы.
 Мессерер-Плисецкая, Рахиль Михайловна — актриса кино (жена М. Э. Плисецкого, мать М. М. Плисецкой, находилась в лагере с сыном Азарием).
 Сац, Наталия Ильинична — режиссёр и театральный деятель (жена И. Я. Вейцера).
 Сербина, Ксения Николаевна — историк и археограф, публикатор «Книги Большому Чертежу».
 Серебровская, Евгения Владимировна (жена А. П. Серебровского).
 Серебрякова, Галина Иосифовна, русская советская писательница.
 Соломянская, Лия Лазаревна — деятель советского кинематографа и журналистка, мать Т. А. Гайдара, бабушка Е. Т. Гайдара.
 Петерс, Антонина Захаровна (жена Я. Х. Петерса).
 Хакимова, Хадича Гайнутиновна (жена К. А. Хакимова).
 Хроновская (Устругова), Мария Ивановна (жена Л. А. Устругова, дочь И. Н. Хроновского).
 Екатерина Мехоношина (жена К. А. Мехоношина).
 Ескараева, Марьям Гарифовна (жена С. Ескараева).
 Ербанова (Малахирова), Савранна Яковлевна — экономист, видный общественный деятель Бурятии (жена М. Н. Ербанова).

Акмолинские новомученицы 

В августе 2000 года на Архиерейском соборе Русской православной церкви двенадцать узниц Акмолинского женского лагеря (расстрелянные по приговору судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда в Акмолинском отделении Карлага от 20 апреля 1942 года) были прославлены в сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской для общецерковного почитания:
 Евдокия Прохоровна Андрианова — монахиня (ст. 58-10, приговор дважды — 3+8 лет ИТЛ);
 Анна Антоновна Водоланова (г. р. 1890) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 6 лет ИТЛ);
 Акилина Степановна Дубовская (г. р. 1892) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 10 лет ИТЛ);
 Наталия Фёдоровна Копытина (г. р. 1885) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 8 лет ИТЛ);
 Александра Михайловна Смолякова (г. р. 1880) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 10 лет ИТЛ);
 Ирина Лаврентьевна Гуменюк (г. р. 1885) — крестьянка (ст. 127 , приговор — 8 лет ИТЛ);
 Ксения Михайловна Радунь (г. р. 1875) — крестьянка (ст. 127, приговор — 5 лет ИТЛ);
 Марфа Ивановна Дударенко (г. р. 1885) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 3 года ИТЛ);
 Домна Ефимовна Василькова (г. р. 1887) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 3 года ИТЛ);
 Татьяна Игнатьевна Кушнир (г. р. 1889) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 2 года ИТЛ);
 Наталия Семёновна Карих (г. р. 1885) — староста церкви (ст. 58-10, приговор — 8 лет ИТЛ).
 Иустина Матвеевна Меланич (г. р. 1887) — крестьянка (ст. 58-10, приговор — 2 года ИТЛ, в лагере была приговорёна к 10 годам лишения свободы с поглощением срока предыдущего приговора).

Музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма 
Музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» открыт 31 мая 2007 года по инициативе Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области, на месте прежней «26-й точки» трудпоселения, где было создано Акмолинское отделение КарЛага, которое позже получило название Акмолинский лагерь жён изменников Родины. Открытие музея было приурочено к 10-летию со дня принятия в 1997 году указа «Об установлении дня памяти жертв политических репрессий — 31 мая», 70-летию с момента начала массовых политических репрессий. Автором музейно-мемориального комплекса является заслуженный архитектор Казахстана С. Ж. Нарынов. Перед входом в мемориальный комплекс «АЛЖИР» установлены памятные знаки от 14 стран: Польши, Франции, Германии, Венгрии, Израиля, Кореи, Белоруссии, Грузии, Армении, Украины, Эстонии, Литвы, Латвии и Азербайджана.

Память об АЛЖИРе 
 Казахский исследователь З. К. Сураганова в 1990—1991 годах находилась в Малиновке, записывая интервью с бывшими заключёнными АЛЖИР, их родственниками и охранниками лагеря. Собранный материал (а также переданные ей фотографии) Сураганова сдала на хранение в областной архив Целиноградской области и Целиноградский областной историко-краеведческий музей.

 В 2019 году на канале НТВ состоялась премьера 11-серийного телесериала Александра Касаткина «А. Л. Ж. И. Р.».

Другие женские лагеря СССР 
Помимо АЛЖИРа в СССР функционировали три «женских» лагеря:
 Темляковский — в 40 км от города Горький (Нижний Новгород) РСФСР
 Джангиджирский — 100 км от города Фрунзе (Бишкек) Киргизская ССР
 Темниковский — в пос. Потьма (Зубово-Полянский район Мордовии) РСФСР, на 1 августа 1948 года в нём из 13 877 заключённых была 4371 женщина.

Примечания

Литература 
 
 Узницы «АЛЖИРа»: Список женщин-заключённых Акмолинского и других отделений КарЛага. Сост.: В. М. Гринёв, В. В. Горецкий и др. — М.: Звенья, 2003. — 568 с.
 
 Тасымбеков А. Жан дауысы. АЛЖИР архипелагы. — Алматы: Жазушы, 1993. — 223 с.
 Материалы «Круглых столов» и семинаров. — Алматы: Изд-во о-ва «Адилет», 1996. — 158 с.
 Кузнецова Е. Б. КарЛАГ: по обе стороны «колючки». — Сургут: Дефис, 2001. — 258 с.

Ссылки 
 Акмолинские новомученицы
 Сайт Музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР»
 АЛЖИР на Викимапии

Акмолинский лагерь жён изменников Родины